Чемпионат Азии по борьбе 2012 года проводился в южнокорейском Куми с 16 по 19 февраля. Был разыгран 21 комплект медалей: 7 — у мужчин в вольном стиле, 7 — у мужчин в греко-римском стиле и 7 — у женщин в вольном стиле.

Страны-участницы 

  (21)
  (21)
  (21)
  (21)
  (21)

  (19)
  (18)
  (16)
  (14)
  (14)

  (10)
  (8)
  (7)
  (7)
  (5)
  (5)

  (4)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 FILA Wrestling Database

Борьба
2012 год в борьбе
Февраль 2012 года